Gastronomia de Castella i Lleó
 Gastronomia de Castella - la Manxa
 Gastronomia de la Comunitat de Madrid